Goode se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Brown Goode
 Mark Goode